Battaglia di Tarakan (1942) – combattuta tra l'11 ed il 12 gennaio 1942 tra truppe giapponesi ed olandesi durante la campagna delle Indie orientali olandesi della seconda guerra mondiale.
Battaglia di Tarakan (1945) – combattuta tra a partire dal 30 aprile 1945 tra truppe giapponesi e degli Alleati durante la campagna del Borneo della seconda guerra mondiale.